Giorgio Ferrari – compositore italiano
Giorgio Ferrari – politico italiano